Osoby o tym nazwisku:
 Alan Butts – brytyjski zapaśnik, olimpijczyk
 Alfred Butts – amerykański architekt, wynalazca gry planszowej scrabble
 James Butts – amerykański lekkoatleta, olimpijczyk